Ири́на Федо́това:
 Федотова, Ирина Васильевна (род. 1941) — советская и российская актриса.
 Федотова, Ирина Михайловна (род. 1975) — российская гребчиха.